miejscowości w Bułgarii:
 Dragnewci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Dragnewci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo